Edholm ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Gustaf Edholm (1909–1985), britischer Physiologe
 Rafael Edholm (* 1966), schwedischer Schauspieler

Sonstiges:
 Edholm Point, Landspitze von Krogh Island im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis